Натуральне число 582
 582 рік до нашої ери
 582 рік нашої ери